Paramento liturgico (o sacro) – nella liturgia, le vesti indossate dal sacerdote durante l'ufficio liturgico
 Paramento  – nella tecnica muraria, ciascuna delle facce parallele di un muro, o per estensione, lo stesso rivestimento murale
 Paramento  – in architettura, gli addobbi esteriori dei palazzi 
 Paramento  – nella stereotomia, ciascuna delle facce esterne dei conci